Агас — фамилия. Известные носители:

 Агас, Вениамин Соломонович (1899—1939) — один из руководителей советских органов госбезопасности, майор госбезопасности.
 Агас, Димитрис (род. 1959) — кипрский футболист.
 Агас, Жак-Лоран (1767—1849) — швейцарский художник.